Esta é uma lista de linguagens de programação, atuais e históricas, em ordem alfabética, que inclui também o desenvolvedor, data de criação e o paradigma de programação que é a forma de classificar as linguagens baseada em suas funcionalidades.


∑ 1241 items.

Ligações externas 
 
 

 
Linguagens de programação